Па́трик Джо́н Миге́л ван А́нхолт (; ), более известный как Па́трик ван А́нхолт — нидерландский футболист, левый защитник клуба «Галатасарай» и сборной Нидерландов, выступающий на правах аренды за нидерландский ПСВ.

На молодёжном уровне представлял школы «Ден Босха» и ПСВ. В 2007 году был выкуплен лондонским «Челси», в 2009 году подписал свой первый профессиональный контракт на 5 лет, после чего начал разъезжать по арендам: «Ковентри», «Ньюкасл», «Лестер», «Уиган» и «Витесс». В последней команде провёл более 100 матчей, после чего перебрался в «Сандерленд». С «чёрными котами» дважды спасался от вылета из Премьер-Лиги, признавался лучшим игроком сезона в команде, однако в январе 2017 года перешёл в «Кристал Пэлас».

Ван Анхолт ещё в 2005 году начал выступать на международном уровне, до дебюта в основной сборной Нидерландов провёл более 60 матчей в юношеских и молодёжных составах.

Ранние годы 
Родился в городе Хертогенбос в семье иммигрантов из Кюрасао. В футбол начал играть в местной академии «Ден Босх», здорово выступал на региональных турнирах, после одного из которых перебрался в академию ПСВ. Но и здесь надолго не задержался. Через два года его подписал «Челси», заплатив за 17-летнего игрока почти 1 миллион евро. В академии «пенсионеров» провёл ещё 2 года, наигрываясь за молодёжную команду. Несколько раз попадал в заявку на матчи Кубка Лиги, однако на поле не выходил.

Клубная карьера 
В августе 2009 года подписал трёхлетний контракт с «Челси» и тут же отправился в аренду в «Ковентри». 9 августа 2009 года состоялся профессиональный дебют игрока в поединке Чемпионшипа против «Ипсвича» (2:1). К концу года был задействован в 20 матчах чемпионата, однако 28 декабря договор аренды был досрочно расторгнут и Патрик вернулся в «Челси». Причиной стал массовый отъезд лидеров «синих» на Кубок Африки.

Однако зимой ван Анхольт в «Челси» так и не сыграл. В конце января 2010 года он ушёл в месячную аренду в «Ньюкасл», чтобы заменить травмированного Хосе Энрике. Вместе с Хонасом Гутьерресом составлял ударную силу «сорок» на левом фланге. Принял участие в 7 играх Чемпионшипа: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение. По итогам сезона «Ньюкасл» уверенно выиграл чемпионат второго дивизиона, набрав в общей сложности 102 очка.

Первый официальный матч за основу «Челси» провёл против «Портсмута», выйдя на замену на 70-й минуте вместо Юрия Жиркова. Следующий матч провёл против «Астон Виллы», вновь выйдя на замену вместо россиянина. По итогам сезона «Челси» стал и победителем лиги и обладателем кубка, однако ван Анхолт наград не получил.

25 июля 2014 года Патрик покинул «Челси» и перешёл в «Сандерленд», заключив с клубом четырёхлетний контракт. За «чёрных котов» дебютировал 16 августа в матче против «Вест Бромвич Альбион», отдав голевую передачу Себастьяну Ларссону.

30 января 2017 года заключил на четыре с половиной года контракт с «Кристал Пэлас».

31 января 2023 года перешёл на правах аренды в ПСВ до конца сезона 2022/23.

Международная карьера 
19 ноября 2013 года, Ван Анхолт дебютировал в основном составе сборной Нидерландов в товарищеском матче против сборной Колумбии, который закончился вничью 0:0.

Личная жизнь 
Патрик — двоюродный брат полузащитника «Аланьяспора» Лероя Фера.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Матчи и голы за сборную 

Итого: 2 матча / 0 мячей; 0 побед, 2 ничьи, 0 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Кристал Пэлас»
 Профиль футболиста на сайте Премьер-лиги

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Витесс»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Галатасарай»